Brother Louie (qui en anglais signifie « frère Louie ») peut désigner :

Chansons 
 Brother Louie, chanson de Hot Chocolate, notamment reprise par Stories
 Brother Louie, chanson de Modern Talking (1986)